

Patronyme 

Henri Lechat (1862-1925), universitaire, spécialiste de la statuaire grecque antique ;
Fernand Lechat (1895-1959), psychologue et psychanalyste belge ;
 Julien-Charles Lechat (1825-1894), professeur, industriel et maire de Nantes ;
Louise Rosalie Lechat, dite Louise Rosalie Gaspard (1821-après juin 1876), photographe française ;
 Lucien Lechat (exécuté en 1915, à 23 ans), soldat français qui fut un des quatre fusillés pour l'exemple de l'affaire des caporaux de Souain ;
 Michel Lechat (1927-2014), professeur et léprologue belge.

Personnages de fiction 

 Alex Lechat, détective privé dont les aventures sont racontées dans une série de bande dessinée (1986-1991) du même nom ;
 Germaine Lechat, fille d'Isidore Lechat, est un des personnages de la comédie d'Octave Mirbeau en 1903, Les affaires sont les affaires ;
 Isidore Lechat est le personnage principal de la comédie Les affaires sont les affaires ;
 Patrick Lechat (joué par Christian Clavier) est un personnage du film Albert est méchant d'Hervé Palud (2004) ;
 Le commissaire Lechat (joué par Serge Reggiani) est un personnage du film Le Chat et la Souris de Claude Lelouch (1975).

Toponymie 

 Rue Charles Lechat, en Belgique : rue bruxelloise de la commune d'Auderghem.

Homonymie de patronyme